«Наши соседи» — советский чёрно-белый фильм 1957 года, комедия, режиссёра Сергея Сплошнова.

Лидер проката 1957 года — фильм посмотрели 27,4 млн зрителей, он занял 12-е место в прокате.

Сюжет 
Это бытовая комедия, её герои — жильцы одной большой квартиры .
В освободившуюся комнату коммунальной квартиры вселяется общительный молодой слесарь и сразу же завоевывает симпатии жильцов. У мадам Шпаковской, матери единственной дочери, появляются свои виды на благополучного юношу, в котором она признаёт «знаменитость». Однако молодые люди без её помощи влюбляются друг в друга, а Шпаковская, узнав, что жених — простой парень, безуспешно пытается помешать браку.

В ролях 
 Глеб Глебов —  Иван Кондратьевич Шпаковский
 Ольга Викландт — мадам Шпаковская
 Нелли Корнеева — Светлана Ивановна
 Лев Фричинский — Сергей Николаевич Терёхин
 Константин Сорокин — Михаил Леонтьевич Мурашко
 Валентина Кравченко — Пелагея Карповна
 Анатолий Адоскин — Илья Андреевич Размыслович
 Лидия Ржецкая — Екатерина Васильевна
 Михаил Петров — Витька Сушков
 Тамара Трушина — женщина в столе справок, новая сотрудница

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Михаил Антоненков, Ефим Севела
 Режиссёр: Сергей Сплошнов
 Оператор: Андрей Булинский
 Художник-постановщик: Евгений Ганкин
 Исполнитель песни: Владимир Трошин (в титрах не указан)

Примечания

Литература 
 Наши соседи // Советские художественные фильмы: Звуковые фильмы, 1930—1957. — М.: Искусство, 1961. — стр. 718
 Наши соседи // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 273
 Кино Советской Белоруссии. — М.: Искусство, 1975. — 318 с. — стр. 156—157
 Советская кинокомедия / Ростислав Николаевич Юренев. — М.: Наука, 1964. — 537 с. — стр. 495

Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы СССР 1957 года
Кинокомедии СССР
Фильмы Сергея Сплошнова
Чёрно-белые фильмы 1957 года